Margaret Court ha battuto in finale Maria Bueno 6–4 7–5.

Teste di serie
 Maria Bueno (finalista)
 Margaret Court (campionessa)
 Lesley Turner (quarti di finale)
 Nancy Richey (quarti di finale)
 Billie-Jean Moffitt (semifinali)
 Carole Graebner (secondo turno)
n/a
 Françoise Dürr (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1965